Георгий Голиков:
 Голиков, Георгий Георгиевич (род. 1950) — российский политик.
 Голиков, Георгий Назарович (1913—1980) — советский историк, специалист по истории Октябрьской революции. Доктор исторических наук, профессор.